Caught – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 Caught – cortometraggio del 1912 diretto da David Aylott
 Caught – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Caught – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Ford
 Caught – film del 1931 diretto da Edward Sloman
 Presi nella morsa (Caught) – film del 1949 diretto da Max Ophüls
 Scrim (Caught) – film del 1976 diretto da Jacob Bill
 Caught – cortometraggio del 1986 diretto da Peter van Kraaij
 Caught – film del 1987 diretto da James F. Collier
 Caught – film del 1996 diretto da Robert M. Young
 Caught – film del 2002 diretto da Chontel Crenshaw
 Caught – film del 2006 diretto da Mike Madigan
 Caught – film del 2009 diretto da Sujit Anand